Francesco Bellanti (1330-1417) – vescovo cattolico italiano
 Lucio Bellanti (...-1499) – condottiero e astrologo italiano
 Madonna Bellanti – dipinto attribuito a Domenico Beccafumi